Mon homme  – film di Bertrand Blier
 Mon homme  – brano musicale francese, noto in versione inglese come My Man